Якубу Айегбени (; 22 ноября 1982, Бенин-Сити, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Якубу родился в Бенин-Сити, штат Эдо. Мощный центральный нападающий начал свою карьеру ещё подростком в клубе «Юлиус Бергер» из Лагоса, в нигерийской премьер-лиге. Позже он был отдан в аренду португальскому клубу «Жил Висенте».

В 1999 году права на 17-летнего Айегбени были приобретены израильским клубом «Маккаби» (Хайфа), по оценкам в прессе — за 300 тысяч долларов. Нигериец выступал за «Маккаби» до начала 2003 года, за это время став двукратным чемпионом Израиля, а в восьми матчах Лиги чемпионов 2002/03 забил семь мячей, в том числе хет-трик в ворота «Олимпиакоса».

В январе 2003 года Якубу был продан в «Портсмут» за 4,4 млн фунтов стерлингов и по итогам сезона завоевал с этим клубом право выступать в Премьер-лиге. За дебютный сезон «Портсмута» в Премьер-лиге Айегбени провёл 16 мячей в 37 играх, первый из них забив уже во втором своём матче в высшем дивизионе английского футбола. Хотя летом 2004 года он должен был перейти в «Мидлсбро», вместо этого нигериец подписал с «Портсмутом» долгосрочный контракт, истекающий только в 2007 году.

Переход в «Мидлсбро» состоялся в 2005 году («Портсмут» получил за нападающего 7,5 миллионов фунтов), после чего Айегбени сформировал ударный тандем с австралийцем Марком Видукой. Уже в свой первый сезон в новом клубе нигериец дошёл с ним до финала Кубка УЕФА, а также помог завершить год на 7-м месте в Премьер-лиге — высшем в истории «Мидлсбро».

После 103 игр и 35 голов в составе «Мидлсбро» Айегбени в августе 2007 года перешёл в «Эвертон», сумма сделки составила 11,25 млн фунтов. Он забил свой первый гол за «Эвертон» уже в дебютном матче, а всего за сезон 2007/8 отметился 21 голом (включая два хет-трика), став первым игроком «Эвертона» с 1992 года, забившим за сезон больше 20 мячей. В первых пяти матчах следующего сезона нигериец поразил ворота соперников четыре раза, но в ноябре выбыл из строя до конца года из-за разрыва ахиллова сухожилия. Он вернулся в строй в сентябре 2009 года и продолжал выступать за «Эвертон» до января 2011 года. К этому времени у него появились проблемы с попаданием в стартовый состав команды, и он перешёл в «Лестер Сити» до конца года, затем в межсезонье присоединившись к «Блэкберн Роверс».

В июне 2012 года, после одного сезона с «Блэкберном», не сумевшим по его итогам удержаться в Премьер-лиге, Айегбени отправился в КНР, где был включён в состав клуба «Гуанчжоу»; срок контракта с китайской командой составлял три года. Зв 2012 и 2013 годы нигериец провёл в составе «Гуанчжоу» 43 матча и забил 23 мяча, прежде чем в январе 2014 года присоединиться к катарскому клубу «Эр-Райян».

После Катара ненадолго вернувшись в Англию (в состав клуба «Рединг» из Чемпионата футбольной лиги), Якубу провёл сезон 2015/16 в турецком «Кайсериспоре» прежде чем в июле 2016 года снова подписать контракт с английским клубом — выступающим в одном из низших дивизионов «Борхэм Вудом».

22 ноября 2017 года Якубу Айегбени объявил о завершении карьеры.

Карьера в сборной 
Якубу Айегбени занимает третье место в списке самых результативных бомбардиров сборной Нигерии, за время выступлений в ней забив 21 мяч. Айегбени представлял Нигерию в четырёх розыгрышах Кубка африканских наций, в трёх играх чемпионата мира 2010 года (где забил гол в ворота сборной Южной Кореи) и на Олимпийских играх.

Достижения 
 Маккаби (Хайфа)
 Чемпион Израиля: 2000/01, 2001/02
 Портсмут
 Победитель чемпионата Футбольной лиги: 2002/03

Клубная статистика

Примечания 

Игроки сборной Нигерии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Хапоэль» Кфар-Сава
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Ковентри Сити»